

Біографія 
Народився 1925 року  в с. Вежиця, Рокитнівського  району,  Рівненської  області.

14 січня 1943 року  пішов  у  партизанський  загін ім. Котовського, який очолював П. І. Плесконосов, з’єднання  О. М. Сабурова.

14 жовтня 1943 року був  поранений. Після госпіталю  пішов  на  фронт  у  2-гу  артилерійську  дивізію 2-го Білоруського  фронту. Отримав  звання  молодшого  сержанта. Пройшов  всю   війну  аж до Берліна.

Сергій  Огійович  був  учасником  штурму  Берліна  де  і  зустрів  День  Перемоги, залишивши свій  підпис  на  Берлінській  стіні.

Помер 10 червня 2004 року.

Нагороди  
Медаллю «За взяття  Берліна», 
Орденом Вітчизняної війни II ступеня,
Орденом Червоної Зірки.

Примітки 

Учасники Другої світової війни
Уродженці Рокитнівського району